

Astronomia 
Firsov – cratere lunare

Persone 
Anatolij Firsov – hockeista su ghiaccio sovietico
Georgij Firsov – ingegnere russo